

Toponyme 

 Albiac, commune française du département de la Haute-Garonne, en région Occitanie ;
 Albiac, commune française du département du Lot, en région Occitanie.

Patronyme 

 Gabriel Albiac, né en 1950, philosophe espagnol.